Länsväg 767 kan syfta på:

 Länsväg D 767
 Länsväg M 767
 Länsväg N 767
 Länsväg O 767
 Länsväg T 767
 Länsväg U 767
 Länsväg Y 767
 Länsväg BD 767